Albert Eloy (1892-1947), footballeur français.
 Albert Eloy (1927-2008), footballeur français.